Бернабе (, ) — французская и испанская фамилия. Известные носители:

 Бернабе, Алехандра (род. 2001) — испанская футболистка.
 Бернабе, Анхель (род. 1987) — испанский футболист.
 Бернабе, Паскаль (род. 1965) — французский технический дайвер, достигший максимальной глубины погружения в открытой воде.